Дебальцеве — місто обласного значення, Донецька область
 Дебальцеве — село, Дніпропетровська область, Васильківський район
 Дебальцеве — вантажна та пасажирська залізнична станція Донецької залізниці